TČ-222 Partizan II, с 1991 года TB-51 Vukovar — югославский и хорватский торпедный катер проекта 206.

История 
Построен на верфи «Кралевица» в 1971 году, спущен на воду в том же году под именем «Партизан II». В 1991 году после провозглашения независимости Хорватии включён в состав ВМС Хорватии, ремонтировался на Военно-морском техническом заводе «Велимир Шкорпик» в Шибенике. После ремонта переименован в «Вуковар»; первый экипаж состоял из 12 офицеров и 12 матросов. В 2000 году корабль был выведен из состава ВМС Хорватии и продан, ныне он стоит на военном складе «Брижине» в Сплите. С 2009 года его имя носит ракетный катер RTOP-41.

Ссылки 
 Профиль на сайте Vojska.net

См. также 
 Вуковар (ракетный катер)
 Военно-морские силы Хорватии

Торпедные катера проекта 206
Военные корабли Югославии
Военные корабли Хорватии